Ascheberg zu Venne ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens August von Ascheberg zu Venne (1734–1772), Domherr in Hildesheim und Münster
 Ernst Friedrich von Ascheberg zu Venne (1702–1762), Domherr in Münster und Minden sowie Amtsdroste in Werne

 Ursula Sophia Theodora Regina von Ascheberg zu Venne (1731–1811), Äbtissin im Stift Nottuln

Siehe auch:
 Ascheberg